Грыфице () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Грыфицкий повят, Западно-Поморское воеводство. Население — 24 034 человека (на 2013 год).

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Западно-Поморского воеводства